Loughton – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)
 Loughton – stacja metra w hrabstwie Essex (Anglia)
 Loughton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Loughton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)